Джейн Лу (; род. 1963) — американский  вьетнамского происхождения.

Родилась в Южном Вьетнаме в семье переводчика, работавшего на американскую армию. После падения проамериканского правительства в середине 1970-х годов семья Лу перебралась в США, где у неё в штате Кентукки были родственники, в качестве беженцев. В 1984 году она окончила Стэнфордский университет.

Джейн Лу была профессором, но оставила академию и на данный момент не работает в астрономии. После работы в Лейденском университете в Нидерландах, Лу вернулась в США и работает в Лаборатории им. Линкольна Массачусетского Технологического Института штатным техническим сотрудником.

В 1992 году Лу вместе с Дэвидом Джуитом открыла первый объект пояса Койпера (15760) 1992 QB1. За это открытие была награждена в 2012 году престижными премиями Шао и Кавли.

В её честь назван астероид (5430) Лу.

Она открыла астероиды:

 (10370) Хилонома
 (15760) 1992 QB1
 (15809) 1994 JS
 (15836) 1995 DA2
 (15874) 1996 TL66
 (15875) 1996 TP66
 (19308) 1996 TO66
 (20161) 1996 TR66
 (24952) 1997 QJ4
 (24978) 1998 HJ151
 (26375) 1999 DE9
 (33001) 1997 CU29
 (58534) 1997 CQ29
 (59358) 1999 CL158
 (60608) 2000 EE173
 (66652) 1999 RZ253
 (79360) 1997 CS29
 (79969) 1999 CP133
 (79978) 1999 CC158
 (79983) 1999 DF9

Примечания

Ссылки 

Женщины-астрономы
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели ТНО
Лауреаты премии Кавли
Выпускники Стэнфордского университета
Члены Норвежской академии наук
Лауреаты премии Энни Кэннон